

518001–518100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518001 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 518002 || || 23 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 518003 || || 14 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 518004 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 518005 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 518006 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 518007 || || 17 de juliol de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 518008 || || 22 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 518009 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 518010 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 518011 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 518012 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 518013 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 518014 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 518015 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 518016 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 518017 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 518018 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 518019 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 518020 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 518021 || || 12 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 518022 || || 17 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 518023 || || 12 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 518024 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 518025 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 518026 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 518027 || || 3 de novembre de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 518028 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 518029 || || 1 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 518030 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 518031 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 518032 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 518033 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 518034 || || 14 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 518035 || || 1 de novembre de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 518036 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 518037 || || 29 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 518038 || || 14 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 518039 || || 22 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 518040 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 518041 || || 7 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 518042 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 518043 || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 518044 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 518045 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 518046 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 518047 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 518048 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 518049 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 518050 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 518051 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 518052 || || 17 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 518053 || || 5 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 518054 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 518055 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 518056 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 518057 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 518058 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 518059 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 518060 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 518061 || || 18 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 518062 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 518063 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 518064 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 518065 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 518066 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 518067 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 518068 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 518069 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 518070 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 518071 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 518072 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 518073 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 518074 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 518075 || || 25 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 518076 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 518077 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 518078 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 518079 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 518080 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 518081 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 518082 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 518083 || || 23 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 518084 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 518085 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 518086 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 518087 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 518088 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 518089 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 518090 || || 1 de novembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 518091 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 518092 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 518093 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 518094 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 518095 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 518096 || || 14 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 518097 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 518098 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 518099 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 518100 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

518101–518200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518101 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 518102 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 518103 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 518104 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 518105 || || 29 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 518106 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 518107 || || 6 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 518108 || || 24 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 518109 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 518110 || || 24 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 518111 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 518112 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 518113 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 518114 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 518115 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 518116 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 518117 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 518118 || || 27 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 518119 || || 21 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 518120 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 518121 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 518122 || || 24 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 518123 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 518124 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 518125 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 518126 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 518127 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 518128 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 518129 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 518130 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 518131 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 518132 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 518133 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 518134 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 518135 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 518136 || || 6 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 518137 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 518138 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 518139 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 518140 || || 4 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 518141 || || 7 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 518142 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 518143 || || 13 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 518144 || || 30 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 518145 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 518146 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 518147 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 518148 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 518149 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 518150 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#C7FF8F
| 518151 || || 29 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS || centaur ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 518152 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 518153 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 518154 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 518155 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 518156 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 518157 || || 18 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 518158 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 518159 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 518160 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 518161 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 518162 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 518163 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 518164 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 518165 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 518166 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 518167 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 518168 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 518169 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 518170 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 518171 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 518172 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 518173 || || 16 de gener de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 518174 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 518175 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 518176 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 518177 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 518178 || || 17 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 518179 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 518180 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 518181 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 518182 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 518183 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 518184 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 518185 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 518186 || || 18 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 518187 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 518188 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 518189 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 518190 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 518191 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 518192 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 518193 || || 19 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 518194 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 518195 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 518196 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 518197 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 518198 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 518199 || || 9 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 518200 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

518201–518300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 518201 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 518202 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 518203 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 518204 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 518205 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 518206 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 518207 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 518208 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 518209 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 518210 || || 3 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 518211 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 518212 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 518213 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 518214 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 518215 || || 10 de febrer de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 518216 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 518217 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 518218 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 518219 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 518220 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 518221 || || 28 d'agost de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 518222 || || 19 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 518223 || || 2 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 518224 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 518225 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 518226 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 518227 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 518228 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 518229 || || 20 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 518230 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 518231 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 518232 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 518233 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 518234 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 518235 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 518236 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 518237 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 518238 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 518239 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 518240 || || 8 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 518241 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 518242 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 518243 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 518244 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 518245 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 518246 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 518247 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 518248 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 518249 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 518250 || || 26 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 518251 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 518252 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 518253 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 518254 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 518255 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 518256 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 518257 || || 3 d'octubre de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 518258 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 518259 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 518260 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 518261 || || 9 d'octubre de 2016 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 518262 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 518263 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 518264 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 518265 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 518266 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 518267 || || 3 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 518268 || || 12 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 518269 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 518270 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 518271 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 518272 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 518273 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 518274 || || 7 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 518275 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 518276 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 518277 || || 31 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 518278 || || 4 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 518279 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 518280 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 518281 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 518282 || || 23 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 518283 || || 16 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 518284 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 518285 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 518286 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 518287 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 518288 || || 21 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 518289 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 518290 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 518291 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 518292 || || 25 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 518293 || || 20 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 518294 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 518295 || || 22 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 518296 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 518297 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 518298 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 518299 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 518300 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

518301–518400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518301 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 518302 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 518303 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 518304 || || 15 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 518305 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 518306 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 518307 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 518308 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 518309 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 518310 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 518311 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 518312 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 518313 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 518314 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 518315 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 518316 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 518317 || || 22 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 518318 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 518319 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 518320 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 518321 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 518322 || || 3 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 518323 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 518324 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 518325 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 518326 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 518327 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 518328 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 518329 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 518330 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 518331 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 518332 || || 9 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#C2FFFF
| 518333 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 518334 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 518335 || || 6 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 518336 || || 15 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 518337 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 518338 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 518339 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 518340 || || 10 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 518341 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 518342 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 518343 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 518344 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 518345 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 518346 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 518347 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 518348 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 518349 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 518350 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 518351 || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 518352 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 518353 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 518354 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 518355 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 518356 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 518357 || || 12 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 518358 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 518359 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#C2FFFF
| 518360 || || 7 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 518361 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 518362 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 518363 || || 31 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 518364 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 518365 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 518366 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 518367 || || 27 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 518368 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 518369 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 518370 || || 28 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 518371 || || 27 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 518372 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 518373 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 518374 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 518375 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 518376 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 518377 || || 31 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 518378 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 518379 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 518380 || || 3 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 518381 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 518382 || || 15 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 518383 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 518384 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 518385 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 518386 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 518387 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 518388 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 518389 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 518390 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 518391 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 518392 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 518393 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 518394 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 518395 || || 8 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 518396 || || 1 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 518397 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 518398 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 518399 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 518400 || || 12 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

518401–518500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518401 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 518402 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 518403 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 518404 || || 11 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 518405 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 518406 || || 12 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 518407 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 518408 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 518409 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 518410 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 518411 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 518412 || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 518413 || || 3 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 518414 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 518415 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 518416 || || 16 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 518417 || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#FA8072
| 518418 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 518419 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 518420 || || 24 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 518421 || || 29 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#FA8072
| 518422 || || 24 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 518423 || || 14 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#FFC2E0
| 518424 || || 28 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 518425 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#FFC2E0
| 518426 || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 518427 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 518428 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 518429 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 518430 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 518431 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 518432 || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 518433 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#FA8072
| 518434 || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 518435 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 518436 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 518437 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 518438 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 518439 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#FFC2E0
| 518440 || || 11 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=441 bgcolor=#FA8072
| 518441 || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 518442 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 518443 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 518444 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 518445 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 518446 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 518447 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 518448 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 518449 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 518450 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 518451 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#FA8072
| 518452 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 518453 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 518454 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 518455 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 518456 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 518457 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 518458 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 518459 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 518460 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 518461 || || 1 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 518462 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#FFC2E0
| 518463 || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 518464 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 518465 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 518466 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 518467 || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 518468 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#FFC2E0
| 518469 || || 7 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 518470 || || 8 d'agost de 2005 || Great Shefford || Great Shefford Obs. ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 518471 || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 518472 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 518473 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 518474 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 518475 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 518476 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 518477 || || 11 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 518478 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 518479 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 518480 || || 21 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 518481 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#FA8072
| 518482 || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 518483 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 518484 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 518485 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 518486 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 518487 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 518488 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 518489 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 518490 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 518491 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 518492 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 518493 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 518494 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 518495 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 518496 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 518497 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 518498 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 518499 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 518500 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

518501–518600 

|-bgcolor=#fefefe
| 518501 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 518502 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 518503 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 518504 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 518505 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 518506 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#FFC2E0
| 518507 || || 5 de març de 2006 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 518508 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#B88A00
| 518509 || || 27 de març de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 518510 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 518511 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 518512 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 518513 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 518514 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 518515 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 518516 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 518517 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 518518 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 518519 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 518520 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 518521 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 518522 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 518523 || || 16 de setembre de 2006 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 518524 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 518525 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 518526 || || 20 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 518527 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#FA8072
| 518528 || || 17 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 518529 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 518530 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 518531 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 518532 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 518533 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 518534 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 518535 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 518536 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 518537 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 518538 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 518539 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 518540 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 518541 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#FA8072
| 518542 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 518543 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 518544 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 518545 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 518546 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 518547 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 518548 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 518549 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 518550 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 518551 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 518552 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 518553 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 518554 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 518555 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 518556 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 518557 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 518558 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 518559 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 518560 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 518561 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 518562 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 518563 || || 20 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 518564 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 518565 || || 11 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 518566 || || 22 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 518567 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#FA8072
| 518568 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 518569 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 518570 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 518571 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 518572 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 518573 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 518574 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 518575 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 518576 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 518577 || || 28 de març de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 518578 || || 13 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 518579 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 518580 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 518581 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 518582 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 518583 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 518584 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 518585 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 518586 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 518587 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 518588 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 518589 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 518590 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 518591 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 518592 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 518593 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 518594 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 518595 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 518596 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 518597 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 518598 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 518599 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 518600 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

518601–518700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518601 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 518602 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 518603 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 518604 || || 11 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 518605 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 518606 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 518607 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 518608 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 518609 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 518610 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 518611 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 518612 || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 518613 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 518614 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 518615 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 518616 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 518617 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 518618 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 518619 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 518620 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 518621 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 518622 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 518623 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 518624 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 518625 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 518626 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 518627 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 518628 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 518629 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 518630 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 518631 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 518632 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 518633 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 518634 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#FFC2E0
| 518635 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 518636 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 518637 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#FFC2E0
| 518638 || || 1 de maig de 2008 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 518639 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#FFC2E0
| 518640 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 518641 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 518642 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 518643 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 518644 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#FA8072
| 518645 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#FFC2E0
| 518646 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 518647 || || 24 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 518648 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 518649 || || 5 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 518650 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 518651 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 518652 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 518653 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 518654 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 518655 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 518656 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 518657 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 518658 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 518659 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 518660 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 518661 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 518662 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 518663 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 518664 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 518665 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 518666 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 518667 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 518668 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 518669 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 518670 || || 3 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 518671 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 518672 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 518673 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 518674 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 518675 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 518676 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 518677 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#FFC2E0
| 518678 || || 28 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 518679 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 518680 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 518681 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 518682 || || 10 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 518683 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 518684 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 518685 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 518686 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 518687 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 518688 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 518689 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 518690 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 518691 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 518692 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 518693 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 518694 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 518695 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 518696 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 518697 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 518698 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 518699 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 518700 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

518701–518800 

|-bgcolor=#fefefe
| 518701 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 518702 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 518703 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 518704 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 518705 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 518706 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 518707 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 518708 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 518709 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 518710 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 518711 || || 26 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 518712 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 518713 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 518714 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 518715 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 518716 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#FA8072
| 518717 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 518718 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 518719 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 518720 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 518721 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 518722 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 518723 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 518724 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 518725 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 518726 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 518727 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 518728 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 518729 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 518730 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 518731 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 518732 || || 1 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 518733 || || 29 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 518734 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#FFC2E0
| 518735 || || 5 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 518736 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#FFC2E0
| 518737 || || 29 de juliol de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. || APO ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 518738 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 518739 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 518740 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 518741 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 518742 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 518743 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 518744 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 518745 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 518746 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 518747 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 518748 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 518749 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 518750 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 518751 || || 22 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 518752 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 518753 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 518754 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 518755 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 518756 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 518757 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 518758 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 518759 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 518760 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 518761 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 518762 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 518763 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 518764 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 518765 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 518766 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 518767 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 518768 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 518769 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 518770 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#FFC2E0
| 518771 || || 17 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 518772 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 518773 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 518774 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 518775 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 518776 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 518777 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 518778 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 518779 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 518780 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 518781 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 518782 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 518783 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 518784 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 518785 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 518786 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 518787 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 518788 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 518789 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 518790 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 518791 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 518792 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 518793 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 518794 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 518795 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 518796 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 518797 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 518798 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 518799 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 518800 || || 13 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

518801–518900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 518801 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 518802 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 518803 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 518804 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 518805 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 518806 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 518807 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 518808 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 518809 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#FFC2E0
| 518810 || || 14 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 518811 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 518812 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 518813 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 518814 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 518815 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 518816 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 518817 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 518818 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 518819 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 518820 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 518821 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 518822 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 518823 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 518824 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 518825 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 518826 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 518827 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 518828 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 518829 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 518830 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 518831 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 518832 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 518833 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 518834 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 518835 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 518836 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 518837 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 518838 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 518839 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 518840 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 518841 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 518842 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 518843 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 518844 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 518845 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 518846 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#FFC2E0
| 518847 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 518848 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 518849 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 518850 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 518851 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 518852 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 518853 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 518854 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 518855 || || 16 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 518856 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 518857 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 518858 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 518859 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 518860 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 518861 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 518862 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 518863 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 518864 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 518865 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 518866 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 518867 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 518868 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 518869 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 518870 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 518871 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 518872 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 518873 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 518874 || || 7 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 518875 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 518876 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 518877 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 518878 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 518879 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 518880 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 518881 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 518882 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 518883 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 518884 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 518885 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 518886 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 518887 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 518888 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 518889 || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 518890 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 518891 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 518892 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 518893 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 518894 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 518895 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 518896 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 518897 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 518898 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 518899 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 518900 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

518901–519000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 518901 || || 30 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 518902 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 518903 || || 2 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 518904 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 518905 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 518906 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 518907 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 518908 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 518909 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 518910 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 518911 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 518912 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 518913 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 518914 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 518915 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 518916 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 518917 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 518918 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 518919 || || 6 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 518920 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 518921 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 518922 || || 19 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 518923 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 518924 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 518925 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 518926 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 518927 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 518928 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 518929 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 518930 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 518931 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 518932 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 518933 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 518934 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 518935 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 518936 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 518937 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 518938 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 518939 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 518940 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 518941 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 518942 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 518943 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 518944 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 518945 || || 10 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 518946 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 518947 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 518948 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 518949 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 518950 || || 15 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 518951 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 518952 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 518953 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 518954 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 518955 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 518956 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 518957 || || 19 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 518958 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 518959 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 518960 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 518961 || || 18 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 518962 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 518963 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 518964 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 518965 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 518966 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 518967 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 518968 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 518969 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 518970 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 518971 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 518972 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 518973 || || 13 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 518974 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 518975 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 518976 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 518977 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 518978 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 518979 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 518980 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 518981 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 518982 || || 1 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 518983 || || 20 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 518984 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 518985 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 518986 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 518987 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 518988 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 518989 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 518990 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 518991 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 518992 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 518993 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 518994 || || 17 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 518995 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 518996 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 518997 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 518998 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 518999 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 519000 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (515001)-(520000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)